Josep Maria Mestres Quadreny (1929), compositor de música
 Josep Maria Mestres i Serra, lingüista
 Josep Maria Mestres (teatre) (1959), director teatral
 Josep Oriol Mestres i Esplugas (1815-1895), arquitecte i pessebrista